«La Croix» puede referirse a:
 La Croix, periódico francés.
 La Croix, 6ª sección comunal de la comuna haitiana de Dessalines.